

Sigle  
 Unione Civica Democratica (Unión Cívica Democrática) – network di attivisti honduregni
 Unione del Centro Democratico (Unión del Centro Democrático) – partito politico argentino
 Unione del Centro Democratico (Unión de Centro Democrático) – partito politico spagnolo scomparso
 University College Dublin – università irlandese
 University of California, Davis – università statunitense
 University of Colorado Denver – università statunitense
 User-centered design – Progettazione centrata sull'utente